„Нисан Кашкай“ (Nissan Qashqai) е модел компактни кросоувър автомобили (сегмент J) на японската компания „Нисан“, произвеждан в три последователни поколения от 2006 година насам.

Той заменя дотогавашния модел „Нисан Терано II“, като за разлика от него е с интегрирани шаси и купе. Предлага се като хечбек с 5 врати и е по-компактен вариант на седемместния кросоувър „Нисан Екс-Трейл“.

Бележки 

Автомобили с повишена проходимост
Кашкай